Alec Martinez (né le  à Rochester Hills, Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Choix du  des Kings de Los Angeles lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2007. Il évolua trois saisons avec les Redhawks de Miami au niveau universitaire avant de se joindre à l'organisation californienne au début de la saison 2008-2009. La saison suivante, il joua sa première partie dans la LNH, n'y récoltant aucun point. Le , il remporte la Coupe Stanley 2012 avec les Kings de Los Angeles.

Le , il permet aux Kings de remporter la Coupe Stanley 2014 en marquant le but décisif en  de prolongation lors de la cinquième partie de la finale face aux Rangers de New York.

Le , il est échangé aux Golden Knights de Vegas en retour de 2 choix de  tour en 2020 et 2021.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 ||RoughRiders de Cedar Rapids ||USHL ||58 ||10 ||11 ||21 ||30 ||11 ||1 ||2 ||3 ||8
|-
|2005-2006 ||Redhawks de Miami ||NCAA ||39 ||3 ||8 ||11 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Redhawks de Miami ||NCAA ||42 ||9 ||15 ||24 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Redhawks de Miami ||NCAA ||42 ||9 ||23 ||32 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||72 ||8 ||15 ||23 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||55 ||7 ||23 ||30 ||26 ||16 ||0 ||3 ||3 ||10
|-
|2009-2010 ||Kings de Los Angeles ||LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||20 ||5 ||11 ||16 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Kings de Los Angeles ||LNH ||60 ||5 ||11 ||16 ||18 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2011-2012 ||Kings de Los Angeles ||LNH ||51 ||6 ||6 ||12 ||8 || 20|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
|2012-2013 || TPS Turku || SM-liiga || 11|| 1|| 1|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Americans d'Allen  || LCH || 3 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || Kings de Los Angeles ||LNH || 27|| 1|| 4|| 5|| 10|| 7|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
|2013-2014 || Kings de Los Angeles ||LNH || 61 || 11 || 11 || 22 || 14 || 26|| 5|| 5|| 10|| 12
|-
|2014-2015 || Kings de Los Angeles || LNH || 56 || 6 || 16 || 22 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Kings de Los Angeles || LNH || 78 || 10 || 21 || 31 || 40 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2016-2017 || Kings de Los Angeles || LNH || 82 || 9 || 30 || 39 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Kings de Los Angeles || LNH || 77 || 9 || 16 || 25 || 34 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Kings de Los Angeles || LNH || 60 || 4 || 14 || 18 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Kings de Los Angeles || LNH || 41 || 1 || 7 || 8 || 17 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Golden Knights de Vegas || LNH || 10 || 2 || 6 || 8 ||6 || 20 || 2 || 6 || 8 || 4
|-
| 2020-2021 || Golden Knights de Vegas || LNH || 53 || 9 || 23 || 32 || 12 || 19 || 4 || 2 || 6 || 9
|-
| 2021-2022 || Golden Knights de Vegas  || LNH || 26 || 3 || 5 || 8 || 4 || - || - || - || - || -
|-

| 686 || 76 || 170 || 246 || 207 || 103 || 12 || 18 || 30 || 43

Au niveau international 

|-
| 2018 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||10 ||1 ||2 ||3 ||4 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2019 || align=left| || align=left| Championnat du monde ||8 ||0 ||4 ||4 || 0|| align=left| Septième

Trophées et honneurs personnels

Ligue nationale de hockey 
2011-2012 : champion de la Coupe Stanley
2013-2014 : champion de la Coupe Stanley

Notes et références 

Naissance en juillet 1987
Naissance à Rochester Hills
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur des RoughRiders de Cedar Rapids
Joueur de hockey sur glace des Redhawks de Miami
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur des Americans d'Allen (LCH)
Joueur des Golden Knights de Vegas
Champion de la Coupe Stanley
Défenseur de hockey sur glace